Лига Леумит 1991/1992 — 40-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1991/1992
Израиль
Израиль
1991 год в Израиле
Спорт в Израиле в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992